El anglicismo Baby Face o Babyface (en español: cara de niño) puede referirse a:        

 Baby Face (película), una película estadounidense de 1933.
 Baby Face Nelson, un atracador de bancos y asesino en la década de 1930.
 Babyface, un cantante afroamericano.
 Babyface (canción), una canción del grupo irlandés U2.
 BabyFace (leoboy online), Un joven llamado Leonardo Oyarzun, taller mecánico. Legal